Setzer puede hacer referencia a los siguientes artículos:

 Brian Setzer, compositor y guitarrista, así como de su grupo, The Brian Setzer Orchestra; o
 Setzer Gabbiani, personaje de videojuego.